Berezyna – rzeka na Białorusi, prawy dopływ Dniepru
 Berezyna – rzeka na Białorusi, prawy dopływ Niemna
 Berezyna – miasto w obwodzie mińskim Białorusi
 Berezyna (gmina) – dawna gmina
 Berezyna – film z 1999 r.